Browning Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Browning Hill (Illinois)
 Browning Hill (Indiana)